Akaki kan syfta på:

Cypern 

 Akáki (ort), Eparchía Lefkosías,

Etiopien 

 Akaki (distrikt i Etiopien),